M104 peut faire référence à :
 Moteur M 104 Mercedes-Benz, un moteur thermique automobile ;
 M104, une galaxie spirale intermédiaire dans la constellation de la Vierge.